Die Abkürzung ÄE steht für:
 Ästhetische Erziehung, Sammelbegriff für Kunst- und Musikunterricht
 Äußere Erde, siehe Hohlwelttheorie

Abkürzung